

Cosmesi 
 Mousse – prodotto condizionante per capelli
 Mousse – prodotto per la rasatura

Cucina 
 Mousse – preparazione di cucina o pasticceria
 Mousse – crema di frutta prodotta da Santàl
 Mousse al cioccolato – dolce cremoso tipico della cucina francese
 Mousse di maracuja – dolce tipico del Brasile

Editoria 
 Mousse – rivista bimestrale di arte e cultura contemporanea

Geografia 
 Moussé – comune francese del dipartimento dell'Ille-et-Vilaine, in Bretagna

Musica 
 Mousse T. – Mustafa Gündogdu, DJ tedesco

Personaggi immaginari 
 Mousse – personaggio del manga e anime Ranma ½
 Mousse  – un mostro di alcuni giochi di ruolo come Final Fantasy

Trasporti 
 Mousse – tecnologia che si sostituisce alla camera d'aria

Altri progetti